Irina Alekseevna Ilovaiskaya-Alberti (ros. Ири́на Алексе́евна Илова́йская-Альбе́рти), (ur. 5 grudnia 1924 w Belgradzie, w Królestwie Serbii, zm. 4 kwietnia 2000 w Küninstein im Taunus, w Niemczech) – dziennikarka, działaczka antykomunistyczna oraz wydawczyni rosyjskojęzycznego tygodnika "Russkaya Mysl" ukazującego się w Paryżu.

Życiorys 
Jej rodzice pochodzili z Rosji, wyemigrowali do Serbii w czasie rewolucji (1917), tam urodziła się Irina Ilovajskaja. Od najmłodszych lat była osobą bardzo religijną. Już jako uczennica zaangażowana była w działalność kościelną. W tym okresie poznała wybitnego teologa rosyjskiego, pochodzącego z Odessy, Gieorgija Fłorowskiego.  

Ukończyła Italianistykę na Uniwersytecie w Belgradzie. Po zakończeniu studiów, w obliczu przejęcia władzy przez komunistów w Jugosławii, przez Austrię wyemigrowała do Włoch. W tym czasie była już żoną włoskiego dyplomaty Edgardo Giorgi-Alberti. 
 
W kolejnych latach małżonkowie mieszkali w różnych krajach: Czechosłowacji, Austrii, Grecji, Niemczech, Francji, a nawet Wenezueli. 
 
W 1967 r. Ilovajskaja rozpoczęła pracę rozgłośni Radia Wolna Europa. Dekadę później, już po śmierci męża, staje się najbliższą współpracowniczką Aleksandra Sołżenicyna, w okresie kiedy ten mieszkał w Vermont (USA). Przyjaźniła się także z wieloma myślicielami religijnymi i intelektualistami tamtego okresu, nie tylko pochodzącymi z emigracji rosyjskiej, m.in. z Andriejem Sacharowem czy Janen Pawłem II.
 
Pod koniec lat 70. Ilovajskaja powróciła do Europy i została redaktorką naczelną, wydawanego w Paryżu, dziennika rosyjskojęzycznego „Russkaja mysl’”, który pod jej kierownictwem zyskiwał sobie coraz większą popularność w całej Europie, a także w samej Rosji. W okresie działalności Ilovajskajej-Alberti został przekształcony w tygodnik poruszający zagadnienia z zakresu życia politycznego, społecznego oraz religijnego. W kolejnej dekadzie Ilovajskaja-Alberi założyła ogólno-chrześcijańską rozgłośnię (działającą do dziś) „Blogovet” (Dobra Nowina), której programy dotyczące zarówno kręgu Kościoła Prawosławnego jak i Katolickiego nadawane były z Francji i Belgii a docierały na całe terytorium ZSRR.
 
Po upadku komunizmu, w 1991 roku, rozpoczęła pracę w demokratycznej Rosji. Kilka lat później otwarła w Moskwie kolejną rozgłośnię radiową zajmującą się tematyka religijną, „Sofija”. 
Rok przed śmiercią, Ilovajskajej-Alberti, została wybrana wiceprezydent Międzynarodowego Stowarzyszenia Prasy Rosyjskiej, a „Russkaja myśl’” została, przez ówczesnego prezydenta Federacji Rosyjskiej, Borysa Jelcyna, nagrodzona za długoletnia działalność i cenny wkład w rozwój prasy rosyjskojęzycznej za granicą.
 
Wraz z upływem lat Ilovajskaja-Alberti coraz bardziej zbliżała się do Kościoła katolickiego nie dokonując jednak oficjalnej konwersji uznając się za członkinię uniwersalnego kościoła chrześcijańskiego.
Została pochowana na cmentarzu w miejscowości Bevagna we Włoszech, obok swojego męża i syna. W rok po jej śmierci, w Rzymie, powstała Międzynarodowa Fundacja Imienia Iriny Alberti mająca na celu kontynuacje jej dzieła.

Przypisy

Linki zewnętrzne 
http://radio-blagovest.ru/

Absolwenci Uniwersytetu Belgradzkiego
Emigranci
Ludzie urodzeni w Belgradzie
Pracownicy Radia Wolna Europa
Rosyjscy dziennikarze
Urodzeni w 1924
Zmarli w 2000